

Reprezentacje

Round Robin 
Klasyfikacja po Round Robin:

Sesja 1. 
5 lutego 2015; 14:00

Sesja 2. 
6 lutego 2015; 9:00

Sesja 3. 
6 lutego 2015; 19:00

Sesja 4. 
7 lutego 2015; 14:00

Sesja 5. 
8 lutego 2015; 9:00

Sesja 6. 
8 lutego 2015; 19:00

Sesja 7. 
9 lutego 2015; 14:00

Sesja 8. 
10 lutego 2015; 9:00

Sesja 9. 
10 lutego 2015; 19:00

Tie-breaker 
11 lutego 2015; 9:00

Play-off

Półfinały 
12 lutego 2015; 9:00

Mały finał 
12 lutego 2015; 16:00

Finał 
13 lutego 2015; 16:00

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2014/2015 w curlingu

Bibliografia 
 

Curling na Zimowej Uniwersjadzie 2015